Ziegltrum ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Ziegltrum, deutscher Orgelbauer in Mallersdorf-Pfaffenberg
 Hermine Ziegler (eigentlich Hermine Ziegltrum), deutsche Schauspielerin